Ernst von Gemmingen-Hornberg – compositore e nobile tedesco
 Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg – nobile, diplomatico, scrittore, drammaturgo, giornalista, editore e massone tedesco